Косиха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Косиха — село в Алтайском крае, административный центр Косихинского района.
 Косиха — разъезд в Косихинском районе Алтайского края, упразднён в 2010 г.
 Косиха — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Косиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Косиха — село в Арзамасском районе Нижегородской области.

См. также 
 Большая Косиха — деревня в Бежецком районе Тверской области.